Architektura
 żagielek, pendentyw – element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Biologia
 żagielek () – zobacz: welum
 żagielek – element budowy kwiatu motylkowego
Inne
 Żagielek – polska łódź spacerowa